National Geographic Society, institució estatunidenca dedicada a l'estudi i divulgació de la geografia, les ciències naturals i la història
 National Geodetic Survey, agència federal dels Estats Units amb competències en cartografia i geodèsia
 Nova Gal·les del Sud, estat d'Austràlia
 NextGen Series, competició europea de futbol de categoria sots-19
 Next Generation Sequencing, tecnologia de seqüenciació d'ADN
 NGS també és el codi IATA de l'Aeroport de Nagasaki, que serveix la ciutat de Nagasaki (Japó)